Хадиджа (, происходит от  - преждевременные роды) — женское имя:

 Хадиджа бинт Хувайлид — первая и до своей смерти единственная жена пророка Мухаммеда, остальных жён Мухаммед брал уже после её смерти.
 Хадиджа Исмаилова — азербайджанский журналист.
 Хадиджа Осман-бек кызы Гаибова — азербайджанская пианистка.
 Хадиджа Каланджо — известная сомалийская поп-певица и исполнительница фольклорных танцев.
 Хадиджа Хакк — американская актриса.

См. также 
 Хатидже